Паул:

 Паул Гома — румынский писатель, проживающий во Франции.
 Паул Михня (1921—1994) — молдавский и румынский поэт, переводчик.
 Паул ап Глиуис (ум. 540) — сын Гливиса Гливисингского и Гваул верх Кередиг.
 Паул, Томаш (род. 1988) — чешский кёрлингист.
 Паул, Флорин (род. 1958) — румынско-германский скрипач.
 Паулова, Зузана (урожд. Гайкова, род. 1993) — чешская кёрлингистка.

Топонимы 
 Паул — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Сан-Висенте-ду-Паул — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.

См. также 
 Пауль